

Балаїр — присілок, Абатський район, Тюменська область
 Балаїр — село, Талицький міський округ, Свердловська область